Белоусиха:

 Белоусиха — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Белоусиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Белоусиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Белоусиха — река в Мурманской области.